

Carriera 
Nella sua carriera ha totalizzato 68 presenze (e 11 reti) in Serie B con le maglie di , ,  e .

Presenze e reti nei club 

Statistiche aggiornate al termine della carriera da calciatore.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

Livorno: 2001-2002

Note

Collegamenti esterni